Полтавська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Полтавська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Полтавська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Полтавська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Полтавська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Полтавська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район